Le comté de Vestfold og Telemark est un comté norvégien situé au sud-est du pays. Il est créé le 1 janvier 2020 à partir de la fusion des anciens comtés de Vestfold et de Telemark. Le siège se situe à Skien et Tønsberg.

Communes 

Le comté de Vestfold og Telemark est subdivisé en 23 communes (Kommuner) au niveau local :

Articles connexes

Lien externe 
 

Vestfold og Telemark